Terminatore (o Zona crepuscolare) – la linea di separazione tra l'emisfero terrestre illuminato e quello buio
È un calco sull'Inglese che a volte rimpiazza il più corretto circolo di illuminazione.

 Terminatore – carattere che determina la fine di una stringa
 Terminatore – impedenza posta ad ogni estremo di una linea di trasmissione per assorbire energia e prevenire riflessioni del segnale
 Terminatore – sequenza in grado di bloccare la trascrizione di un gene.